Delaroche ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonsine Delaroche (1778–1852), Tochter von Daniel Delaroche und Marie Castanet
 Christine Delaroche (* 1944), französische Sängerin und Schauspielerin
 Daniel Delaroche (oder de La Roche; 1743–1812), Schweizer Arzt und Botaniker
 François Étienne Delaroche (1781–1813), frankoprovenzalischer Arzt und Naturforscher
 Georges Delaroche (1902–1968), französischer Autorennfahrer
 Paul Delaroche (1797–1856), französischer Maler
 Louis Jean Odier (auch: Delaroche; 1748–1817), frankoprovenzalischer Arzt

Siehe auch:

 de la Roche
 Laroche
 La Roche